G Link steht für:

 G-Link, Infrarotsender zur Steuerung von DVD-Festplatten-Rekordern
 G-LINK, Pendelbahn im Skigebiet Wagrain im Skiverbund Ski amadé, Österreich 
 G:link, Straßenbahnsystem in Gold Coast, Australien, siehe Gold Coast Light Railway